Zusatzmittel steht für:

 allgemein: ein in einem Prozess zusätzlich verwendetes Mittel
 speziell:
 Betonzusatzmittel, deren Volumenanteil im Gegensatz zu Betonzusatzstoffen bei der Rezeptur vernachlässigt werden kann
 beim Gleitschleifen: siehe Gleitschleifen#Zusatzmittel

Siehe auch:
 Hilfsmittel (Begriffsklärungsseite)
 Zusatzstoff (Begriffsklärungsseite)